Чейз () — англомовне особове чоловіче та жіноче ім'я, походить від старофранцузького chasseur — «мисливець».

Відомі носії імені:
 Чейз Гемптон (;  1975) — актор, виконавець, співак, автор пісень і музикант.
 Чейз Елліотт (;  1995) — американський автогонщик, чемпіон серії «Nascar Cup Series» (2020).
 Чейз Ілі (;  1994) — американська легкоатлетка, що спеціалізується на штовханні ядра, чемпіонка світу (2022).
 Чейз Каліш (;  1994) — американський плавець, олімпійський чемпіон 2020 року.
  (;  1954) — американський бізнесмен.
 Чейс Кроуфорд (;  1985) — американський актор.
  (, уроджена — ;  1963) — американська акторка і співачка.
 Чейз Стоукс (;  1992) — американський актор.

Див. також 
 Чейз
Англійські імена